Saint-Sulpice eller Saint Sulpice kan syfta på:
 Saint-Sulpice (kyrka) – en kyrka i Paris

Geografi

Frankrike 

 Saint-Sulpice, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sulpice, Haute-Saône, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Sulpice, Lot, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Sulpice, Mayenne, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Sulpice, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Sulpice, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Sulpice, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sulpice, Savoie, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sulpice-d'Arnoult, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-de-Cognac, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-de-Faleyrens, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-de-Favières, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Sulpice-de-Grimbouville, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Sulpice-de-Guilleragues, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-de-Pommeray, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Sulpice-de-Pommiers, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-de-Roumagnac, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-de-Royan, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-de-Ruffec, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-des-Landes, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Sulpice-des-Rivoires, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sulpice-d'Excideuil, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-en-Pareds, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-la-Forêt, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Sulpice-la-Pointe, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Saint-Sulpice-Laurière, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-le-Dunois, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-le-Guérétois, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-les-Bois, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-les-Champs, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-les-Feuilles, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sulpice-sur-Lèze, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Sulpice-sur-Risle, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Sulpice-le-Verdon, före detta kommun i departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire,  
 Saint-Sulpice-des-Landes, Loire-Atlantique, före detta kommun i departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Sulpice-de-Mareuil, före detta kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,
 Saint-Sulpice, Maine-et-Loire, före detta kommun i departementet Maine-et-Loire i regionen Pays-de-la-Loire,

Kanada 

 Saint-Sulpice (kommun i Kanada), Québec, Lanaudière,

Schweiz 

 Saint-Sulpice, Neuchâtel, ort, 
 Saint-Sulpice, Vaud, ort och kommun, 

Robotskapade Kanadaförgreningar